Bono (1960–) ír énekes, zenész, dalszerző (U2)
 Bono (1985–) Formula–1-es brit mérnök
 Bono (1991–) válogatott marokkói labdarúgó
Települések
 Amerikai Egyesült Államok
 Bono, város Craighead megyében, Arkansas államban
 Franciaország
 Bono, település Morbihan megyében
 Olaszország
 Bono, település Szardínia régióban